Варваринский — название населённых пунктов в России:

 Варваринский — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Варваринский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Варваринский — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области, в конце 2000-х годов включен в состав деревни Андреевка.
 Варваринский — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Варваринский — посёлок в Ярковском районе Тюменской области.

См. также 
 Варвара (значения)
 Варваринка
 Варварино
 Варваринская